Simon József (1807–1883) református lelkész, utazó
 Simon József (1844–1915) tanár, jogász, titkár
 Simon József (1892–1919) római katolikus pap
 Simon József (1953) matematikatanár
 Simon József (1954–2019) sportújságíró
 Simon József (1954) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)

hasonló nevűek
 Simon József Sándor (1853–1915) főgimnáziumi tanár

Jegyzetek